Paul Morris může být:

 Paul Morris (hudebník) (* 1959) – americký bubeník
 Paul Morris (dramatik) (* 1958) – skotský dramatik
 Paul Morris (závodník) (* 1967) – australský závodník na motocyklech

Související články 
 Morris (rozcestník)